Wildest Dreams () — девятый сольный студийный альбом американской певицы Тины Тёрнер, выпущенный на лейблах Parlophone/Virgin в 1996 году. Пластинка стала дважды платиновой в Великобритании и Европе. На альбоме присутствует песня «GoldenEye», которая стала заглавной темой к фильму бондианы «Золотой глаз».

Список композиций

Чарты

Еженедельные чарты

Годовые чарты

Сертификации и продажи 

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|Общемировые
|
|6,000,000

История релизов

Примечания

Ссылки 
 

Альбомы на английском языке
Альбомы США
Альбомы Тины Тёрнер
Альбомы софт-рока